Die Liste australischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den australischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Internationaler Meister, Großmeister der Frauen, Internationaler Meister der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeister der Frauen, Internationaler Meister der Frauen;
 Gewinn einer australischen Einzelmeisterschaft (offene Klasse oder Wettbewerb der Frauen);
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500.

Allgemeines 

Im Nahschach sind neun Großmeister, 27 Internationale Meister, drei Großmeisterinnen der Frauen und 13 Internationale Meister der Frauen für den australischen Schachverband spielberechtigt. Ein Großmeister, sechs Internationale Meister und zwei Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben, ein Internationaler Meister ist nicht mehr für den australischen Verband spielberechtigt.

Im Fernschach haben vier australische Spieler den Titel eines Großmeisters, fünf den eines Verdienten Internationalen Meisters, 18 den eines Internationalen Meisters und eine Spielerin den eines Großmeisters der Frauen erworben. Cecil Purdy gewann 1953 die erste Fernschachweltmeisterschaft.

Die australische Einzelmeisterschaft wurde 59-mal, die Meisterschaft der Frauen 22-mal ausgespielt. Bei zwei australischen Meisterschaften wurde der Titel an je zwei Spieler vergeben, bei einer australischen Meisterschaft der Frauen gewannen vier Spielerinnen den Titel. Rekordmeister ist Darryl Johansen mit sechs Titeln, den Wettbewerb der Frauen konnte Marion Mott-McGrath mit vier Titeln am häufigsten gewinnen.

Weitere zwei australische Spieler erreichten vor Juli 1971 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeister der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeister der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen australischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen australischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine australische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 23. März 2022.

Siehe auch 

 Liste der Schachgroßmeister
 Liste der australischen Meister im Schach

Weblinks 

 Australische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Australische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Titelträger im Fernschach (englisch)
 Liste australischer Meister beim australischen Schachverband (englisch)
 Liste australischer Meisterinnen beim australischen Schachverband (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Australien
Australien